Luci Sergi Fidenat, cònsol dues vegades (437 i ) i tribú amb potestat consolar tres vegades més.
 Luci Sergi Fidenat, tribú amb potestat consular el .